Les Élections régionales de 1949 en Styrie () se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1949
Styrie
Octobre 1949